Il doppio del torneo di tennis Chennai Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Xavier Malisse e Dick Norman che hanno battuto in finale Rafael Nadal e Bartolome Salva-Vidal -6(4), 7-6(4)

Teste di serie 

 Leoš Friedl /  Michael Kohlmann (semifinali)
 Michal Mertiňák /  Petr Pála (primo turno)

 Jeff Coetzee /  Rogier Wassen (primo turno)
 Alexander Peya /  Björn Phau (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chennai Open 2007
ATP Tour 2007